Князь Алексе́й Григо́рьевич Долгору́ков  по  прозванию Чертёнок († 01 июля 1646) — сын боярский, голова и воевода. 

Младший сын воеводы, князя Григория Ивановича Чёрта Долгорукова.

Свояк царя Василия Ивановича Шуйского, оба женаты на родных сестрах — княжнах Пелагее и Марии Петровнах Буйносовых-Ростовских. Имел брата: московского дворянина и воеводу, князя Василия Григорьевича.

Биография 
Послан в Брянск разбирать дворян и детей боярских: брянчан, стародубцев, почепчев и рославцев (1592). Дворянин московский, подписался в грамоте на избрание в цари Бориса Годунова (01 августа 1598). В 1601 году прислан на замену заболевшему князю Н. А. Львову в объезжие головы на Москве: «от Неглинны по Покровскую улицу». В 1604 году назначен воеводой в Михайлов, вместо князя Бориса Приимкова-Ростовского. 

Лжедмитрий I из Путивля в Москву, распределяя воевод, назначил его вторым воеводой Передового полка (май 1605). Воевода в Серпухове (1606).

Участвовал в борьбе с польско-литовскими интервентами и сторонниками Лжедмитрия II, в 1607 году отбил у мятежников город Дедилов. В 1608 году воевода в Коломне. Подписался на грамоте Дмитрия Михайловича Пожарского идти обывателям на помощь Москве (1612).

В 1614 году назначен царём Михаилом Фёдоровичем воеводой в Калуге. На случай обороны Москвы назначен воеводой от Тверских ворот до Неглинной (1616). При встрече персидских послов князь Алексей Григорьевич просил чтоб его имя и имя выше записанного родственника Д.И. Долгорукова указывали без мест (1617). При сближении королевича Владислава заведовал обороной Алексеевской башни (1618). В 1621-1623 годах находился на воеводстве в Брянске. При заступлении на должность, у него возник конфликт с городовыми дворянами, привыкшие к вольготной жизни и производства контрабанды, которую переправляли в Польшу. В 1624-1625 годах воевода в Свияжске. Указано послать его в Казань для сыску про бояр Семёна Головина и воеводы Перфилия Ивановича Секирина (01 июля 1626). Исполнял дворцовые службы (1617-1634).

Владел поместьем в Московском уезде.

Скончался и похоронен в Московском  Богоявленском монастыре († 01 июля 1646).

Семья 
Жена: княжна Пелагея Петровна урождённая Буйносова-Ростовская (ок. 1580—1659) — дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, перед смертью приняла схиму с именем  Прасковья, погребена в Московском Богоявленском соборе (см.Критика).

Дети:
 Юрий Алексеевич Долгоруков (ок. 1606—1682) —  русский военачальник, боярин и воевода,
 Дмитрий Алексеевич Долгоруков (ок. 1612—1673) — стольник, окольничий и воевода,
 Пётр Алексеевич Долгоруков (ок. 1616—1669) — стольник и окольничий.
Степанида Алексеевна — упомянута по духовному завещанию отца.

Критика 
По современным изысканиям, жена князя Алексея Григорьевича Долгорукова, являлась, дочь Петра Ивановича Мижуева, а между тем в "Российской родословной книге" П.В. Долгорукова, она дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Если она действительно является дочерью князя П.И. Буйносава-Ростовского, то следовательно князь Алексей Григорьевич Долгоруков, князь Иван Михайлович Воротынский и царь Василий IV Иванович Шуйский, были женаты на родных сёстрах, и весьма странно, что ни князь Алексей Григорьевич, ни его жена, не принимают никакого участия в церемонии свадьбы её сестры с царём, тогда как Иван Михайлович Воротынский исполнял высокую должность конюшего, да тут же участвовали и некоторые из других князей Долгоруковых.   

Год смерти князя Алексея Григорьевича, в Древней Российской вивлиофике показан († 1644).

Год смерти жены князя Алексея Григорьевича у генеалога Г.А. Власьева — указан († 21 февраля 1654), похоронена рядом с мужем.

Примечания

Ссылки 
 
Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Долгоруков Алексей Григорьевич. стр. 14; 25-34. Критика. стр. 184-185.

Алексей Григорьевич Чертёнок
Воеводы Михайлова
Воеводы Серпухова
Воеводы Коломны
Воеводы Калуги
Воеводы Брянска
Воеводы Свияжска
Похороненные в Богоявленском монастыре